Герб Респу́блики Арца́х (Наго́рно-Караба́хской Респу́блики) — один из официальных символов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики наряду с флагом и гимном. Является символом государственного суверенитета Нагорно-Карабахской Республики (НКР), единства живущих на её территории народов, свободного и правового государства.

Герб принят решением Верховного Совета республики 17 ноября 1992 года и регулируется «Уставом о Государственном гербе НКР». Автор — карабахский художник Лаврент Галаян.

Описание и обоснование символики
Герб представляет собой изображение орла с распростёртыми крыльями, над головой которого расположена корона династии Арташесидов. На груди орла — щит, разделённый на две части: в верхней — панорама горы Большой Кирс, высочайшей точки республики и Карабахского хребта, в нижней — вертикальное изображение флага Нагорного Карабаха.

В центре щита изображён монумент «Мы — наши горы» в Степанакерте (Ханкенди), столице НКР. Орёл держит плоды земледелия: пшеницу, виноград и шелковицу. Орла окружает золотая лента с надписью чёрными буквами на армянском языке «Нагорно-Карабахская Республика — Арцах»:

Автор объяснил символику герба следующим образом: края шести перьев распростёртых крыльев орла превращаются в орнамент — это шесть гласных букв армянского алфавита, а ниже 36 перьев, это цитата на мысль армянского поэта Геворга Эмина: полк из 36 человек защитил нацию, это слова о 36 буквах алфавита. Корона Тиграна Великого над головой орла, указывающая на богатство и мощь Арташесидов, символизирует вечность преходящих поколений. Колосья пшеницы указывают на изобилие и гостеприимство, каждый колос состоит из 13 зёрен — одно направляющее, остальные парные по числу месяцев года, «я молю Бога, чтобы круглый год даровал нам хлеб, и мы могли выделить из него долю другим», — отметил Лаврент Галаян.

Галерея

См. также 
 Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Примечания

Литература 
 

Государственные символы Нагорно-Карабахской Республики
Гербы государств
Гербы с изображением коронованных орлов
Гербы с изображением виноградной лозы
Гербы с изображением пшеничного колоса